Voici la liste des planètes mineures numérotées de 390001 à 391000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 390001 à 391000

390001-390100

390101-390200

390201-390300

390301-390400

390401-390500

390501-390600

390601-390700

390701-390800

390801-390900

390901-391000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000